Константин (Костадин ) Петрушев Шулев е изявен деец на Българското възраждане в Македония.

Биография 
Константин Шулев е роден във Велес, тогава в Османската империя в семейството на видния търговец Петър Шулев. Замогва с търговия на манифактурни стоки.

Той и четиримата му братя Димко, Андо, Георги и Саздо Шулеви са едни от водачите на българската партия в градовете Велес и Струмица в борбата срещу Цариградската патриаршия и гъркоманите за църковна независимост и българска просвета. Участва като представител на Велешка епархия на Първия църковно-народен събор в Цариград, който заседава от февруари до юли 1871 година по въпроса за управлението на Екзархията и избирането на първия екзарх (през юли е заменен с Лазар Йовчев). Той е един от основателите и пръв председател на читалище „Просвещение“ във Велес, създадено на 1 септември 1871 година. В 1873 година Константин Шулев е сред водачите на акцията за присъединяване на Струмица и Струмишко към Велешката българска епархия, приключила неуспешно.

Подписва Пълномощно на българи от Македония за участие в Учредителното събрание на Княжеството от 13 февруари 1879 година. Чрез пълномощното представителите на Македония искат:

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Български търговци
Български възрожденци
Родени във Велес
Членове на Велешката българска община
Константин